Karl-August Fagerholm (1901-1984), een Fins politicus
 Fagerholm, Abborrsjön en Johannesdal, een gehucht (småort) in de Zweedse gemeente Värmdö